Ginindza ist der Familienname folgender Personen:
 Elphas Ginindza (* 1967), eswatinischer Marathonläufer
 Phinda Ginindza (* 1988), eswatinischer Fußballspieler
 Sandile Ginindza (* 1988), eswatinischer Fußballtorhüter